

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Sokolniki –  wieś w woj. dolnośląskim, w pow. dzierżoniowskim, w gminie Łagiewniki 
 Sokolniki –  wieś w woj. dolnośląskim, w pow. średzkim, w gminie Udanin 
 Sokolniki –  wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Kąty Wrocławskie 
 Sokolniki –  wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Kruszwica 
 Sokolniki –  wieś w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Sokolniki 
 Sokolniki –  wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Ozorków 
 Sokolniki –  wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Żelechów 
 Sokolniki –  wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Drobin
 Sokolniki –  osada w woj. opolskim, w pow. opolskim, w gminie Dąbrowa
 Sokolniki –  wieś w woj. podkarpackim, w pow. tarnobrzeskim, w gminie Gorzyce 
 Sokolniki –  wieś w woj. śląskim, w pow. myszkowskim, w gminie Niegowa 
 Sokolniki –  wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Mieleszyn 
 Sokolniki –  wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wrzesińskim, w gminie Kołaczkowo 
 Sokolniki –  wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Maszewo 
 Sokolniki –  przysiółek wsi Skrzynka w woj. zachodniopomorskim, w pow. pyrzyckim, w gminie Lipiany

Miejscowości poza granicami Polski 
 Sokolniki – chutor na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie świsłockim, w sielsowiecie Porozów
 Sokolniki – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie świsłockim, w sielsowiecie Porozów
 Sokolniki – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeczańskim, w sielsowiecie Horodziłowo
 Sokolniki –  rejon Moskwy we Wschodnim okręgu administracyjnym Moskwy
 Sokolniki –  miasto w Rosji, w obwodzie tulskim

 Sokolniki –  wieś na Ukrainie pod Lwowem
 Sokolniki –  wieś na Ukrainie w obwodzie tarnopolskim

Inne 
 Sokolniki –  stacja metra w Moskwie
 Sokolniki – średniowieczna wieś nieopodal Wrocławia
 Sokolniki –  lokalna nazwa wsi Solkieniki
 Sokolniki – dawny przystanek kolei wąskotorowej w Sokolnikach, w województwie wielkopolskim, w Polsce

Zobacz też 
 Sokolniki Drzązgowskie, Sokolniki Gwiazdowskie, Sokolniki Klonowskie, Sokolniki Małe, Sokolniki Mokre, Sokolniki Nowe, Sokolniki Stare, Sokolniki Suche, Sokolniki Wielkie, Sokolniki-Las, Sokolniki-Parcela, Stare Sokolniki

Linki zewnętrzne